Campaner, el que toca les campanes
 Gentilici dels habitants mascles de Campos, Illes Balears
 Nom alternatiu de la històrica ciutat de Champaner o Čampaner al Gujarat
 Campaner, ocell de la família dels cotíngids.
 Àlvaro Campaner y Fuertes, cronista mallorquí